Аутоскопия — это субъективное переживание, при котором индивидуум воспринимает окружающую обстановку с другой пространственно-временной перспективы, извне собственного тела.

Факторы

Связанные понятия

Аутоскопический психоз 
Существует также редкий тип галлюцинаторного психоза — аутоскопический психоз.

Болезни, при которых встречается аутоскопия 
Аутоскопия наблюдается чаще всего при алкогольном делирии, также проявляется при органических заболеваниях головного мозга при поражении затылочно-теменной области.

См. также 
 Деперсонализация
 Дереализация
 Внетелесное переживание

Примечания

Литература 
 Bhaskaran, R; Kumar, A; Nayar, K. K. (1990). Autoscopy in hemianopic field. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry: 53 1016—1017.
 Blanke, O; Landis, T; Seeck, M. (2004). Out-of-body experience and autoscopy of neurological origin. Brain 127: 243—258.
 Brugger, P. (2002). Reflective mirrors: Perspective-taking in autoscopic phenomena. Cognitive Neuropsychiatry 7: 179—194.
 Brugger, P; Regard, M; Landis, T. (1996). Unilaterally felt ‘‘presences’’: the neuropsychiatry of one’s invisible doppelgänger. Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology 9: 114—122.
 Devinsky, O., Feldmann, E., Burrowes, K; Bromfield, E. (1989). Autoscopic phenomena with seizures. Archives of Neurology 46: 1080—1088.
 Lukianowicz, N. (1958). Autoscopic phenomena. Archives of Neurology and Psychiatry 80: 199—220.

Галлюцинации
Алкогольные психозы